Félix Dzerjinski (1877-1926), fondateur et chef de la Tchéka ;
 Dzerjinski, ville russe de l'oblast de Moscou.

Voir aussi